osoby
 Henryk V Salicki (1081–1125) – król Niemiec 1105–1125, cesarz 1111–1125
 Henryk V (1173/4–1227) – palatyn reński 1195–1212
 Henryk V Luksemburski (1212–1281) – hrabia Luksemburga 1247–1281
 Henryk V Brzuchaty (1245/50–1296) – książę legnicki 1278–1296, książę wrocławski 1290–1296
 Henryk V Żelazny (1312/21–1369) – książę żagański 1342–1369
 Henryk V Lancaster (1387–1422) – król Anglii 1413–1422
 Henryk V Zgodny (1479–1552) – książę Meklemburgii 1503–1552
 Henryk V (1820–1883) – legitymistyczny pretendent do tronu Francji 1844–1883
 pozostałe
 Henryk V – kronika Williama Szekspira
 Henryk V – film brytyjski z 1944 r.
 Henryk V – film brytyjski z 1989 r.